Рубановка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Рубановка — деревня в Мстиславском районе Могилёвской области.

Украина 
 Рубановка — село в Машевском районе Полтавской области.
 Рубановка — село в Великолепетихском районе Херсонской области.
 Рубановка — с 1947 по 1992 г. название села Татаринов в Городокском районе Львовской области.